Антонио Ла Гумина (; 6 марта 1996, Палермо, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория», выступающий на правах аренды за клуб «Беневенто».

Клубная карьера 
Симоне является воспитанником «Палермо». Выступает за юношескую команду, с января 2015 года — привлекается к тренировкам и играм основного состава.

4 апреля 2015 года дебютировал в Серии А в поединке против «Милана», выйдя на замену на 88-ой минуте вместо Мато Яяло. Больше в сезоне 2014/15 на поле не появлялся. В сезоне 2015/16 выходил трижды на замену.

Карьера в сборной 
27 апреля 2016 года дебютировал в сборной Италии для игроков не старше 20 лет в поединке против сверстников из Дании и в первом же поединке забил мяч.

Интересные факты 
В детстве у игрока была диагностирована болезнь Осгуда-Шляттера — бугристость большеберцовой кости, которая мешала ему полноценно тренироваться.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Комо»